O termo castanheiro pode se referir a:

Castanheiro, uma árvore;
Castanheiro, uma freguesia no concelho de Carrazeda de Ansiães, Portugal;
Castanheiro do Sul, uma freguesia no concelho de São João da Pesqueira, Portugal.

Ver também
 Castanheira

Desambiguação